Isla de los Perros puede referirse a:

Isla de los Perros. Isla ubicada en Londres.
Isla de los Perros: Antiguo nombre de la Isla  Alejandro Selkirk.